Alimentation humaine
 Apports journaliers recommandés en nutriments ou micronutriments ;
 Apports nutritionnels conseillés également en nutriments, par sous-catégories de la population. ;
 Ration alimentaire, besoin alimentaire compté en énergie.